Drouillard est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Jean-Baptiste Drouillard (), gouverneur de l'Île Bourbon ;
 Jean-Robert Drouillard (né en 1970), sculpteur et auteur-compositeur interprète québécois ;
 Pierre Drouillard (mort en 1740), trésorier de France en Guyenne ;
 George Drouillard (vers 1775-1810), chasseur et explorateur en Amérique du Nord ;
 Pierre Drouillard (1833-1895), homme politique français, sénateur du Finistère en 1894 ;
 Nicolas Drouillard de La Marre, député du Finistère entre 1846 et 1948, père du précédent.

Toponyme 

 Le Mont Drouillard ( Drouillard), du nom de George Drouillard, dans le comté de Pondera, dans le Montana aux États-Unis.

Patronyme français